Bonz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bonz (1824–1877), deutscher Verleger
 Anna Maria Bonz (1866–1938), deutsche Malerin
 Bernhard Bonz (* 1932), deutscher Pädagoge
 Gert Silber-Bonz (* 1930), deutscher Unternehmer
 Gunther Bonz (* 1956), deutscher Hafenmanager
 Christian Gottlieb Bonz (1820–1853), deutscher Apotheker und Chemiker
 Christoph Gottlieb Bonz (1741–1788), deutscher Mediziner
 Paul Johann Bonz (1746–1805), deutscher Apotheker